Miejscowości w Polsce
 Kolonia Osiek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Kolonia Osiek – wieś w woj. łódzkim w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Kolonia Osiek – przysiółek wsi Maliszów w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Kowala *
 Kolonia Osiek – część wsi Białuty w woj. mazowieckim w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie

* – nazwa niestandaryzowana